

Geografia 
 El Salvador
 Concepción Batres – comune del dipartimento di Usulután
 Spagna
 Batres – comune nella comunità autonoma di Madrid

Persone 
 Carlos Batres – ex arbitro di calcio guatemalteco
 Izara Batres – poetessa e scrittrice spagnola